McQuaid ist der Familienname folgender Personen: 

 Adam McQuaid (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler 
 Andrew McQuaid (* 1984), irischer Radsportmanager
 Bernard John Joseph McQuaid (1823–1909), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rochester
 John McQuaid (* 1960), irischer Radrennfahrer
 John Charles McQuaid (1895–1973), irischer Erzbischof von Dublin
 Melanie McQuaid (* 1973), kanadische Triathletin
 Pat McQuaid (* 1949), irischer Radsportler und Sportdirektor